All Hail, Liberia, Hail! è l'inno nazionale della Liberia. Il testo è stato scritto in lingua inglese dall'ex presidente Daniel Bashiel Warner, mentre la musica è stata composta da Olmstead Luca. Il brano è stato adottato come inno nel 1847.

Testo
All hail, Liberia, hail! (All hail!)

All hail, Liberia, hail! (All hail!)

This glorious land of liberty,

Shall long be ours.

Though new her name,

Great be her fame,

And mighty be her powers,

And mighty be her powers.

In joy and gladness,

With our hearts united,

We'll shout the freedom,

Of a race benighted.

Long live Liberia, happy land!

A home of glorious liberty,

By God's command!

A home of glorious liberty,

By God's command!

All hail, Liberia, hail! (All hail!)

All hail, Liberia, hail! (All hail!)

In union strong success is sure.

We cannot fail!

With God above,

Our rights to prove,

We will o'er all prevail,

We will o'er all prevail!

With heart and hand our country's cause defending,

We'll meet the foe with valour unpretending.

Long live Liberia, happy land!

A home of glorious liberty,

By God's command!

A home of glorious liberty,

By God's command!

Collegamenti esterni
Informazioni e audio dal sito nationalanthems.me

Inni nazionali africani